«El paraíso» puede referirse a:

Artes

Cine y televisión 
 El paraíso (1953), película argentina de Karl Ritter.
 El paraíso (2011-2012), serie de televisión de Argentina.

Literatura 
 El paraíso desdeñado, libro del español Mauricio Bacarisse;
 El paraíso en la otra esquina, novela del peruano Mario Vargas Llosa;
 El paraíso perdido, novela de John Milton;
 El paraíso recobrado, novela de John Milton;

Música 
 El paraíso perdido (1978), ópera del compositor polaco K. Penderecki;

Toponimia

en Argentina 
 El Paraíso, localidad en el partido de Ramallo, provincia de Buenos Aires;
 El Paraíso, localidad en el departamento Cruz Alta, provincia de Tucumán;

En El Salvador 
 El Paraíso, municipio en el departamento de Chalatenango;

en Honduras 
 el departamento de El Paraíso;
 El Paraíso, municipio del departamento de Copán;
 El Paraíso, municipio del departamento de El Paraíso;

en México 
 Playa El Paraíso

en Perú 
 El Paraíso, sitio arqueológico.

en Venezuela 
 El Paraíso, parroquia en el Municipio Libertador, Caracas.

Religión 
 El Paraíso florido, lugar espiritual de los antiguos mayas;